

Localidades

Allons (Alpes da Alta Provença)
Allons (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos